Penglai Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Penglai Shi (härad i Kina), Shandong, 
 Dengzhou (häradshuvudort), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar